

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale che può giocare anche sulla fascia mancina.

Collegamenti esterni